Turniej o Brązowy Kask 1988 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1988 zwycięzców wyłoniono na podstawie wyników dwóch turniejów finałowych.

Wyniki

Pierwszy finał 
 20 września 1988 r. (wtorek), Toruń

Drugi finał 
 21 września 1988 r. (środa), Grudziądz

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1988
1988 w sporcie żużlowym
1988 w polskim sporcie